Bineta (voornaam), Mandinka meisjesnaam
 Bineta (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam